Stefano Jacini peut faire référence à :
 Stefano Jacini (1826-1891), homme politique et économiste italien ;
 Stefano Jacini (1886-1952), homme politique italien ;
 Stefano Jacini (1939), écrivain italien.